Ragbi klub Bjelovar je ragbijski klub iz Bjelovara.

Klub je osnovan 1956. godine.

S vremenom klub je prestao s radom.

Bjelovar
Šport u Bjelovaru